Luogosanto (gal·lurès Locusantu) és un municipi italià, dins de la Província de Sàsser. L'any 2007 tenia 1.908 habitants. Es troba a la regió de Gal·lura. Limita amb els municipis d'Aglientu, Arzachena, Luras i Tempio Pausania.

Evolució demogràfica

Administració 

Municipis de Sàsser